Сент-Ажі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 75 км на захід від Орлеана, 60 км на північний захід від Блуа.

Історія 

1-1-2018 Сент-Ажі, Арвіль, Уаньї, Сент-Аві i Суде було об'єднано в новий муніципалітет Куетрон-о-Перш.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 271,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Ажі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ажі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер